Enchytraeus är ett släkte av ringmaskar. Enchytraeus ingår i familjen småringmaskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Småringmaskar
Enchytraeus